Алет (грч. Ἀλήτης) је било име више личности у грчкој митологији. Име Алет значи луталица.

Митологија 
 Алет, Хипотов син и пета генерација од потомака Хераклових. Херој је дорског Коринта, по коме су становници овог града називани Алетиди. Отац му је дао име Алет (луталица) јер је у време његовог рођења Хипот морао да лута од града до града због једног убиства. Алет је желео да из дорског Коринта протера Јонце и Сизифове потомке, који су владали тим просторима пре доласка Дораца. Зевсово пророчиште у Додони му је предвидело победу ако му неко поклони комад коринтске земље и ако нападне град на дан када се носе венци. Да би ово испунио, једнога је дана затражио од једног Коринћанина парче хлеба, а овај му је дао груду земље; на дан светковања празника мртвих, када сви већином носе венце, Алет је са војском напао град. Најмлађој Креонтовој кћери је обећао да ће је узети за жену, ако му отвори градске капије, што је ова и учинила, а после чега је Алет освојио Коринт. Алет је после неког времена одлучио да освоји Атику, па је консултовао пророчиште у Додони, које му је обећало победу ако поштеди живот атинског краља. Када је за ово сазнао, краљ Кодро, последњи атински краљ (базилеус) је одлучио да се добровољно жртвује, зарад одбране својих грађана. После овога је у част Кодра атинско државно уређење промењено, и он је био последњи базилеус из чега исходи почетак власти девет архоната.
 Алет, Егистов син, који је на лажну вест о Орестовој смрти у Тауриди, одмах похитао да приграби микенски престо. По повратку из Тауриде, а пошто је чуо за овај чин, Орест је убио Алета. Овај мит је обрадио Софокле у трагедији Алет, која није сачувана, као и многе.

Референце 

Краљеви у грчкој митологији
Грчки хероји